Я́ков Лавре́нтьевич Михайло́вский (Михаловский) (? — ) — русский генерал, участник туркестанских походов.

Биография 
11 июня 1855 года произведён в первый офицерский чин и направлен служить в 10-ю артиллерийскую бригаду.

В 1862 году за совершения ряда боевых походов в среднеазиатскую степь был награждён орденом св. Анны 3-й степени, в 1864 году удостоен ордена св. Владимира 4-й степени с мечами бантом; за отличие при взятии Ташкента был награждён золотой саблей с надписью «За храбрость».

В чине капитана принял участие в штурме Ходжента 24 мая 1866 года и был контужен; при взятии Джизака в октябре того же года командовал одной из штурмовых колонн; награждён орденом св. Анны 2-й степени с мечами.

В 1870 году полковник Михайловский, находясь в составе отряда генерала Абрамова, был в Шахрисябзской экспедиции, и командуя главным штурмовым отрядом взял города Шаар и Китаб, во время уличных боёв был ранен саблей в голову; после взятия этих городов преследовал бежавших беков Джурабека и Бабабека до границ Кокандского ханства; за отличие получил орден св. Владимира 3-й степени с мечами.

24 января 1871 года назначен командиром 2-й Туркестанской артиллерийской бригады. В том же году в ходе Кульджинского похода генерал Колпаковский поручил полковнику Михайловскому отдельный отряд, который 31 мая у селения Кетмень выдержал тяжелейший бой с уйгурами; 18 июня был в успешном генеральном сражении с кульджинским военачальником Абдрахман-казначи у крепости Чин-ча-го-дзи, а на следующий день участвовал в бою с остатками кульджинских войск у Суйдуна. За отличие в Кульджинском походе 10 октября 1871 года Михайловский был произведён в генерал-майоры.

В 1873—1876 годах неоднократно замещал временно отсутствовавшего в Верном генерала Колпаковского в должности военного губернатора Семиреченской области; получил ордена св. Станислава 1-й степени (1874 год) и св. Анны 1-й степени (1876 год).

С 1878 года являлся начальником артиллерии 9-го армейского корпуса.

В 1882 году после смерти генерала Жаринова был назначен начальником артиллерии Туркестанского военного округа.

Кроме прочих наград имел ордена св. Владимира 2-й степени (1880 год) и Белого Орла (1883 год).

Умер 3 августа 1886 года.

Источник 
 Азбучный указатель имён русских деятелей для русского биографического словаря А. А. Половцова. Часть вторая. М—Ө. // Сборник Императорского Русского исторического общества. Том LXII. СПб., 1887
 Список генералам по старшинству на 1886 год. СПб., 1886
 Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. 1—3. СПб., 1903
 В. А. Моисеев. Россия и Китай в Центральной Азии. Глава 5. ОККУПАЦИЯ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ИЛИЙСКОГО КРАЯ В 1871 г.

Примечания 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Среднеазиатских походов
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Артиллеристы Российской империи